Жандр — фамилия.

Жандр (дворянские роды) — русские дворянские роды, внесённые в VI и III части родословной книги Киевской губернии (Гербовник, XIII, 72)

Известные носители:

 
 Жандр, Андрей Андреевич (1789—1873) — русский драматург, переводчик.
 Жандр, Николай Павлович (1818—1895) — русский писатель и поэт.
 Жандр, Семён Осипович (1738—1795) — генерал-майор русской императорской армии, казанский обер-комендант.

 Никитина (Жандр), Варвара Николаевна (1842—1884) — русская публицистка, печатавшаяся во Франции под псевдонимом «Barbe Gendre».
 Луи Робер Жандр (1921—2015) — полное имя Луи Журдана, французского киноактёра, который снимался в фильмах классического Голливуда.

См. также 
 Лежандр